

Patronyme 

 Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750) dessinateur, peintre, sculpteur, architecte et orfèvre français ;
 Antoine Meissonnier (1783-1857), guitariste, compositeur, éditeur de musique français ;
 Joseph Meissonnier (1790-1850), son frère, guitariste, compositeur, arrangeur, et éditeur musical ;
 Ernest Meissonier (1815-1891), peintre et sculpteur français ;
 Joseph Meissonnier (1864-1943) peintre français du Groupe des Treize ;
 Martin Meissonnier (v. 1950-), journaliste et compositeur français.

Patronyme francoprovençal